Lucie Charvátová (ur. 1 lutego 1993 we Vrchlabí) – czeska biathlonistka i biegaczka narciarska, brązowa medalistka mistrzostw świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej wystąpiła 19 grudnia 2009 roku w miejscowości Horní Mísečky, gdzie w zawodach Slavic Cup zajęła osiemnaste miejsce w biegu na 6 km stylem dowolnym. W 2012 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Erzurum, zajmując między innymi 31. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Libercu była dziewiąta w sztafecie oraz szesnasta w sprincie klasykiem i biegu na 5 km techniką dowolną. W 2013 roku wystąpiła na mistrzostwach świata w Val di Fiemme, zajmując 51. miejsce w sprincie klasykiem i dwunaste w sztafecie. W zawodach Pucharu Świata w biegach narciarskich zadebiutowała 13 stycznia 2013 roku w Libercu, zajmując 21. miejsce w sprincie drużynowym.

W biathlonie pierwszy raz pojawiła się 20 lipca 2013 roku, startując na mistrzostwach świata w biathlonie Letnim w Forni Avoltri, gdzie wśród juniorek była dwunasta w sprincie i dziewiąta w biegu pościgowym. Rok później wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Presque Isle, gdzie była między innymi ósma w sztafecie i 24. w biegu pościgowym. W zawodach Pucharu Świata w biathlonie zadebiutowała 14 grudnia 2013 roku w Annecy, zajmując 70. miejsce w sprincie. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 11 grudnia 2015 roku w Hochfilzen, zajmując piąte miejsce w tej samej konkurencji. W 2016 roku wystąpiła na mistrzostwach świata w Oslo, gdzie w była między innymi szósta w sztafecie i osiemnasta w biegu pościgowym.

Biathlon

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach PŚ indywidualnie

Miejsca na podium drużynowo

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Biegi narciarskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Czeskie biathlonistki
Czescy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni we Vrchlabí
Urodzeni w 1993